Кубок мира по двоеборью 2014/2015 (). Сезон начался 29 ноября 2014 года.

Календарь

Индивидуальные соревнования 
Источник:

Командные дисциплины
Источник:

Статистика Кубка мира

Очки 

Данная таблица определяет порядок начисления очков по дисциплинам в Кубки мира 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Кубок мира по лыжному двоеборью - 2014/2015. Результаты. Расписание. Общий зачёт

Кубок мира по лыжному двоеборью
Зимние виды спорта в сезоне 2014/2015
2014 год в лыжном двоеборье
2015 год в лыжном двоеборье